Lind est un patronyme et un toponyme.

Patronyme 

 Adam Lind (1983-), joueur de baseball américain ;
 Amanda Lind (1980-), femme politique suédoise ;
 Åsa Lind (1958-), écrivaine suédoise ;
 Björn Lind (1978-), skieur de fond suédois ;
 Bob Lind (1942-), auteur-compositeur-interprète de folk américain ;
 Carl Johan Lind (1883-1965), athlète suédois, spécialiste des lancers ;
 Carmen Lind (1900-1991), artiste peintre guatémaltèque ;
 Caroline Lind (1982-), rameuse d'aviron américaine ;
 Don L. Lind (1930-2022), astronaute américain ;
 Emil Lind (1872-1948), acteur autrichien ;
 Emily Alyn Lind (2002-), actrice américaine, sœur de Natalie ;
 Espen Lind (1971-), auteur-compositeur-interprète et producteur norvégien ;
 Eva Lind (1966-), chanteuse d'opéra autrichienne ;
 Folke Lind (1913-2001), footballeur suédois ;
 Gitta Lind (1925-1974), chanteuse allemande ;
 Harry Lind (1906-1986), joueur de rugby à XV écossais ;
 Heather Lind (1983-), actrice américaine ;
 Idar Lind (1954-), écrivain, scénariste, dramaturge et parolier norvégien, auteur de roman policier ;
 Jakov Lind (1927-2007), écrivain autrichien-britannique ;
 James Lind (1716-1794), médecin écossais ayant montré l’efficacité des agrumes contre le scorbut, en menant l’un des premiers essais cliniques ;
  (1752– 1823), officier de marine britannique, fils de James Lind ;
 Jenny Lind (1820-1887), cantatrice suédoise ;
 Joan Lind (1952-2015), rameuse d'aviron américaine ;
 Juha Lind (1974-), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Lissy Lind (1892-1938), actrice allemande ;
 Natalie Alyn Lind (née en 2000), actrice américaine, sœur d'Emily ;
 Nathalie Lind (1918-1999), femme politique danoise ;
 Sarah Lind (née en 1982), actrice canadienne ;
 Traci Lind (1968-), actrice et productrice américaine ;
 Victor Lind (2003-), footballeur danois ;
 William S. Lind (1947-), essayiste américain ;
 Zach Lind (1976-), musicien américain, batteur du groupe Jimmy Eat World.

Toponyme

Allemagne 
 Lind, commune de l'arrondissement d'Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat ;
 Lind, commune de l'arrondissement de Mayen-Coblence en Rhénanie-Palatinat.

États-Unis 
 Lind, census-designated place située dans l’État de Washington.

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de toponyme